

Таблица чемпионов по времени пребывания в титуле за всё время WWE

Таблица чемпионов по времени пребывания в титуле в нынешнем времени (XXI век)

См. также 
 Список чемпионов WWE
 Чемпион WWE

Примечания

Примечания со ссылками 

Списки чемпионов в чемпионатах WWE
Списки спортсменов